Le tournoi de Californie du Sud est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1966 se dispute à Los Angeles du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Tory Ann Fretz.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patti Hogan et Peggy Michel.

En double mixte, la paire Billie Jean King et Jerry Cromwell enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
Sept joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Californie du Sud

Navigation 

dames 1966
Compétition de tennis à Los Angeles
Californie
Tennis aux États-Unis en 1966
Tennis en mai 1966